Miejscowości w Polsce 
 Głębock – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. karkonoskim, w gminie Podgórzyn 
 Głębock – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Lelkowo
 Głębock – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Lelkowo